Margarita de los Países Bajos (nacida Margarita Francisca; Ottawa, Canadá, 19 de enero de 1943) es una princesa de los Países Bajos y de Orange-Nassau desde su nacimiento, cómo hija de la reina Juliana y del príncipe consorte Bernardo. Por nacimiento es también una princesa de Lippe-Biesterfeld y miembro de la familia real neerlandesa. También es hermana menor de la anterior reina de los Países Bajos, Beatriz y tía del actual rey Guillermo Alejandro. Actualmente es la octava en la línea de sucesión al trono neerlandés.

Primeros años de vida 
Es la tercera hija de la reina Juliana de los Países Bajos y del príncipe Bernardo de Lippe-Biesterfeld. Nació en el Hospital Cívico, en Ottawa, durante el exilio de sus padres en Canadá por la ocupación nazi de los Países Bajos. En el tiempo de su nacimiento, dicha zona canadiense fue declarada Territorio Internacional.

Fue bautizada en la Catedral Presbiteriana de San Andrés, en Ottawa, el 29 de junio de 1943. Entre sus padrinos de bautismo destacan el Presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, la reina consorte María del Reino Unido, y la princesa Marta de Suecia, entonces princesa heredera de Noruega. Sus hermanas son:

 Beatriz de los Países Bajos (31 de enero de 1938-), reina de los Países Bajos (1980-2013).
 Princesa Irene de los Países Bajos (5 de agosto de 1939-).
 Princesa Cristina de los Países Bajos (18 de febrero de 1947-16 de agosto de 2019).

Tras la guerra regresó junto a su madre y a sus hermanas a los Países Bajos y se trasladaron al Palacio de Soestdijk. En 1948 su madre se convirtió en reina tras la abdicación de su abuela, la reina Guillermina.

Tras terminar secundaria estudió arte en la Universidad de Montpellier y posteriormente asistió a conferencias introductorias legales en la Universidad de Leiden.

Matrimonio y descendencia 
El 10 de enero de 1967 contrajo matrimonio en la iglesia de Santiago en La Haya con el profesor neerlandés Pieter van Vollenhoven (Pedro de Vollenhoven), con el que continúa casada. Ambos se conocieron estudiando juntos en la Universidad de Leiden. Margarita siempre ha retenido el tratamiento de Su Alteza Real y nunca ha estado apartada de la Casa Real por razón de su matrimonio.

Margarita se convirtió en la primera princesa neerlandesa en casarse con un ciudadano sin sangre real lo que generó mucha polémica. Sus hijos son:
 Mauricio de Orange-Nassau, de Vollenhoven (nacido el 17 de abril de 1968).
 Bernardo de Orange-Nassau, de Vollenhoven (nacido el 25 de diciembre de 1969).
 Pedro Cristián de Orange-Nassau, de Vollenhoven (nacido el 22 de marzo de 1972).
 Florencio de Orange-Nassau, de Vollenhoven (nacido el 10 de abril de 1975).

Nietos 
 Anastasia  (Ana) van Vollenhoven y van den Broek, (n. 2001).
 Lucas van Vollenhoven y van den Broek, (n. 2002).
 Felicia van Vollenhoven y van den Broek, (n. 2005).
 Sabella van Vollenhoven y Sekrève, (n. 2002).
 Samuel van Vollenhoven y Sekrève, (n. 2004).
 Benjamín van Vollenhoven y Sekrève, (n. 2008).
 Emma van Vollenhoven y van Eijk, (n. 2006).
 Pieter van Vollenhoven y van Eijk, (n. 2008)
 Magaly van Vollenhoven y Söhngen, (n. 2007).
 Eliana van Vollenhoven y Söhngen, (n. 2009).
 Guillermo van Vollenhoven y Söhngen, (n. 2013)

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas neerlandesas 
  Dama Gran Cruz de la Orden del León Neerlandés.
  Dama Gran Cruz de la Orden de la Casa de Orange.
  Medalla Conmemorativa del Enlace Matrimonial entre Beatriz y Nicolás de los Países Bajos (10/03/1966).
  Medalla Conmemorativa de la Coronación de la Reina Beatriz (30/04/1980).
  Medalla Conmemorativa del Enlace Matrimonial entre Guillermo y Máxima de los Países Bajos (02/02/2002).
  Medalla Conmemorativa de la Coronación del Rey Guillermo Alejandro (30/04/2013).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Dama gran cruz de la Orden al Mérito de Chile (República de Chile, 25/05/2009).
  Dama gran cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana (República Italiana, 23/10/1973).
  Dama gran cruz de la Orden de Isabel la Católica (Reino de España, 15/03/1980).
  Medalla Conmemorativa del Enlace Matrimonial entre Enrique y María Teresa de Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo, 14/02/1981).
  Dama gran cordón de la Suprema Orden del Renacimiento (Reino Hachemita de Jordania, 30/10/2006).
  Dama gran cordón de la Orden del Mérito (República de Camerún).
  Dama gran cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania (República Federal de Alemania).
  Dama gran cruz de la Orden de la Rosa Blanca de Finlandia (República de Finlandia).
  Dama gran cruz de la Legión de Honor (República Francesa).
  Dama gran cruz de la Orden Nacional de Costa de Marfil (República de Costa de Marfil).
  Dama gran cruz de la Orden de Adolfo de Nassau (Gran Ducado de Luxemburgo).
  Dama gran cruz de la Orden de la Corona de Roble (Gran Ducado de Luxemburgo).
  Dama gran cruz de la Orden de Cristo (República Portuguesa, 14/05/1991). 
  Dama gran cordón de la Orden de la Preciosa Corona (Imperio de Japón).
  Dama gran cordón de la Orden de la Corona (Reino de Bélgica).
  Dama gran cruz de la Orden de San Olaf (Reino de Noruega, 1964).
  Comandante gran cruz de la Orden de la Estrella Polar (Reino de Suecia).
  Dama gran cordón de la Orden Honoraria de la Estrella Amarilla (República del Surinam).
  Dama gran cruz de la Orden del Libertador San Martín (República Argentina).
  Dama gran cruz de la Orden Mexicana del Águila Azteca (Estados Unidos Mexicanos).
  Dama gran cruz de la Orden del León (República de Senegal).
  Dama gran cordón de la Orden del Libertador (República Bolivariana de Venezuela).
  Dama gran cruz de la Orden del 23 de agosto (República Socialista de Rumanía).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Margarita de los Países Bajos

Casa de Orange-Nassau
Miembros de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania
Orden de Cristo
Grandes cruces de la Legión de Honor
Orden al Mérito de la República Italiana
Príncipes de los Países Bajos
Damas grandes cruces de la Orden de San Olaf
Damas grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Roble